V358 Близнецов () — одиночная переменная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 10 676 световых лет (около 3 273 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +12,8m до +11,5m.

Характеристики 
V358 Близнецов — красная пульсирующая полуправильная переменная звезда (SR:) спектрального класса M. Эффективная температура — около 3294 К.

Примечания